Римска история може да се отнася за/до няколко исторически съчинения:

 Римска история () на Велей Патеркул;
 Римска история () от Апиан;
 Римска история () на Дион Касий;
 Римска история (), фундаментален труд по история на Древен Рим на видния представител на германската историческа школа Теодор Момзен, за който получава Нобелова награда.

Вижте също 
 Corpus Inscriptionum Latinarum